

Zoologia 
 Spigola – nome volgare del pesce Dicentrarchus labrax
 Spigola maculata – specie di pesce
 Persico spigola – specie di pesce
 Spigola cilena – specie di pesce (nototenide della Patagonia)

Altro 
 Spigola – nave che operò come mercantile nella marina della Repubblica di Weimar ed in quella della Germania nazista, in seguito fu impiegata come nave appoggio dalla Regia Marina e successivamente dalla Marina Militare